Résultats détaillés du tournoi de tennis d'Estoril''' qui se déroule du 25 avril au  mai 2011.

Faits marquants

Primes et points 

 Les barèmes ont changé depuis 2010

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Estoril (WTA 2011)
 Tournoi de tennis d'Estoril

Lien externe

Notes et références 

Portugal
ATP 2011
Sport au Portugal en 2011
Tennis en mai 2011